Vohwinkel steht für:

 Vohwinkel, Stadtteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Vohwinkel (Duisburg-Meiderich), ehemalige Bauerschaft im Stadtteil Meiderich der Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen

Vohwinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Vohwinkel (* 1964), deutscher Grafiker und Illustrator
 Friedrich Vohwinkel (1840–1900), deutscher Unternehmer, Holzgroßhändler, Kommerzienrat
 Gerhard Vohwinkel (* 1932), deutscher Jazzmusiker
 Karl Hermann Vohwinkel (1900–1949), deutscher Dermatologe

Siehe auch:
 Vowinckel
 Vowinkel